Cette page recense les épisodes de la web-série Le Visiteur du futur.

Liste des épisodes

Première saison (2009-2010)

Deuxième saison (2010-2011)

Troisième saison : Les Missionnaires (2012-2013)

Quatrième saison : Néo-Versailles (2014)

Liens externes 

 

Le Visiteur du futur